Sigillbevarare kan avse

 Storsigillbevarare - en ämbetsman, som bevarar en stats och regents sigill
 Lord Keeper - ett gammalt och numera indraget engelskt statsämbete 1000-talet–1760
 Lordsigillbevarare - en av de traditionella sinekurämbetena i den brittiska regeringen

Se även
 Lordkansler